Кешабпур:
 Кешабпур — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Кешабпур — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.